Cintray (Eure)
 Cintray (Eure-et-Loir)
ook:
Cintré, Ille-et-Vilaine
Cintrey,  Haute-Saône